Бронещит, Броневой щит, Щит, Бронещиток — броневое защитное устройство, устанавливаемое на оружие (например, судовых орудийных установок, пулемётов, орудий полевой артиллерии и так далее). 

Устройство используется для защиты расчёта орудия (ранее — прислуги орудия) от пуль и осколков. Также броневым щитом называется (что не верно) устройство из подручных материалов, иногда использующееся в поле для защиты стрелка от огня противника.

История 
В конце XIX века в армиях и флотах европейских государств началось внедрение щитов для защиты расчётов артиллерийских орудий от пуль и осколков во время стрельбы. С открытием особенно твёрдых сортов стали в мире опять явилась мысль воспользоваться переносными щитами стрелка, лежащего или стоящего за бруствером укрепления, для предохранения от ружейных пуль но в обширных размерах мера эта нигде осуществлена не была по причине большой тяжести подобного приспособления.

Позднее, в 1890-е годы бронещиты получили станковые пулемёты. Бронещиты повсеместно применялись с начала Первой мировой войны. 

В 1929 году бронированный мотоцикл (с бронещитами, обеспечивающими защиту водителя и пассажира в коляске в передней проекции) был разработан для полиции США.

Известны случаи, когда бронещиты ставили на оружие, изначально не рассчитанное на их использование. Так, во время обороны Ленинграда 1941-1944 гг. использовавшиеся для ведения огня со стационарных позиций в условиях позиционной войны ручные пулемёты ДП начали комплектовать прямоугольными бронещитами (выпуск которых освоил Ижорский завод).

Также во время Вьетнамской войны, когда экипажи бронемашин и торпедных катеров «москитного флота» устанавливали плиты из брони на пулемёты.

Главный недостаток бронещитов — ограничение видимости стрелка в прямом направлении. В октябре 1985 года был запатентован стальной щит с триплексом из пуленепробиваемого стекла.

Новые разработки, такие как прозрачный бронированный щит стрелка (, TAGS) производства компании BAE Systems, облегчают видимость без ограничения защиты стрелка. Данные бронещиты разработаны для защиты стрелков из бортовых пулемётов бронемашин. При разработке учитывался опыт израильской армии, использующей подобные устройства. Бронещит TAGS должен обеспечивать защиту стрелка без ограничения его поля зрения. Он может устанавливаться на некоторые модели бронемашин, включая бронетранспортёры M113, Страйкер, танки M1 Abrams и на вездеходы HMMWV.

Антитеррористические и полицейские подразделения специального назначения используют бронещиты из кевлара и бронестекла в операциях против тяжеловооружённых преступников. Бронещиты обеспечивают дополнительную защиту от пуль и оснащены бойницей, позволяющей владельцу щита вести огонь из револьвера, так как в данном случае стрельба из полуавтоматического оружия нежелательна.

Орудийный щит 
Орудийный щит — бронированное сооружение у артиллерийских установок, обеспечивающее живучесть орудия и защищающее его расчёт и механизмы от осколков разорвавшихся вблизи снарядов. Представляет собой броневые листы толщиной 3-10 мм.

В XIX—XX веках броневые щиты широко использовались в конструкции полевых, самоходных и корабельных орудий и пулемётов. Набор из одного или нескольких щитов, как правило, во фронтальной проекции орудия называется щитовым прикрытием и служит для предохранения расчёта и материальной части орудия от поражающих факторов современного огнестрельного оружия — попаданий пуль и осколков, а также ударной волны от близких разрывов.

Чаще всего щитовым прикрытием снабжались артиллерийские системы, предназначенные для действий на передовой или в непосредственной близости от неё, особенно важным было их наличие у пехотных (полковых) и противотанковых орудий, ведущих огонь в подавляющем большинстве случаев прямой наводкой. Как правило, элементы щитового прикрытия выполнялись из броневой стали толщиной от 4 до 10 мм, для повышения эффективности своего действия они иногда выполнялись в виде фигуры сложной геометрической формы с рациональными углами наклона броневых листов. Таким образом увеличивалась эффективная толщина их брони и вероятность рикошета при попадании в щит пули или осколка.

В ряде случаев, например у немецкой 75-мм противотанковой пушки Pak 40, в щитовом прикрытии использовалась схема разнесённого бронирования, когда между двумя броневыми листами оставался зазор. Это позволяло лучше противостоять бронебойным пулям стрелкового оружия — при пробивании первого листа пуля деформировалась, теряла оптимальную ориентацию для пробития второго листа и в итоге задерживалась им.

На военных кораблях и самоходно-артиллерийских установках также применялась промежуточная конструкция между башней и щитовым прикрытием, когда на штыревой установке щитами прикрывалась не только фронтальная, но и боковые и частично верхняя проекции орудия, а задняя часть оставалась открытой для удобства его обслуживания.

Большинство лёгких авиадесантируемых орудий и некоторые модели разборных горных орудий не комплектуются щитовым прикрытием, поскольку оно увеличивает их массу и затрудняет перевозку, вьючную переноску или десантирование посадочным или парашютным способом.

Также не комплектуются щитовым прикрытием тяжёлые дальнобойные орудия, удалённые от передовой, поскольку для них нет опасности пулевого обстрела во фронтальном секторе, а при контрбатарейной стрельбе противника разрывы, порождающие поражающие орудие и расчёт осколки могут находиться и по флангам, и сзади, и в верхней полусфере. В таком случае защиту обеспечивает только фортификационное сооружение или орудийная башня.

См. также 
 Броневой бруствер
 Павеза
 Щит
 HESCO bastion — современный вид габиона.

Примечания

Литература

Ссылки 
 BAE Systems press release.

 

Части огнестрельного оружия
Щиты
Оборудование правоохранительных органов
Устройство артиллерийского орудия